Рапалльский договор 1920 года — договор между Королевством Италия и Королевством сербов, хорватов и словенцев, заключенный для урегулирования территориальных споров на северном побережье Адриатического моря, в Далмации и Венеции-Джулии.

Напряженность в отношениях между Италией и Королевством СХС возникла после Первой мировой войны, когда Австро-Венгрия распалась, и Италия аннексировала территории, предназначавшиеся ей согласно Лондонскому пакту 1915 года. Проблема заключалась в том, что население данных территорий было этнически неоднородным (более половины населения составляли словенцы и хорваты).

12 ноября 1920 года Италия и Королевство СХС заключили в Рапалло договор для разрешения данного вопроса.

Согласно условиям договора Италия отказывалась от притязаний на Далмацию. Граница между обоими государствами была установлена по водоразделу рек Соча и Сава. К Италии отошли от распавшейся Австро-Венгерской империи почти вся Истрия с Триестом и Пулой, Опатия, полоса побережья для связи с Риекой (Фиуме) и др., а также острова Црес, Лошинь, Ластово и Палагружа у далматинского побережья и порт Зара (Задар). Риека с округом и частью прилегающей территории признавалась обеими сторонами независимым государством.

В результате договора к Италии отошли территории, на 70 % населённые славянами.

По Парижскому мирному договору 1947 года, заключённому с Италией государствами-победителями во Второй мировой войне, эти территории (за исключением Триеста, который с небольшим округом был выделен в так называемую Свободную территорию Триест) были переданы Югославии.

Литература 
 League of Nations. Treaty Series, v. 18, Gen., 1923, p. 388.

Ноябрь 1920 года
Международные договоры Италии
Международные договоры Югославии
Международные договоры XX века
История Словении
История Хорватии
1920 год в Италии
1920 год в Югославии
События 12 ноября
Договоры Первой мировой войны
Рапалло
1920 год в праве